Голубо́й Дуна́й может означать:
 Вальс «Голубой Дунай» — венгерский фильм 1991 года.
 «Голубой Дунай» — аэропорт в Австрии.
 «Голубой Дунай» — обиходное название вальса Иоганна Штрауса-сына «На прекрасном голубом Дунае».
 Голубой Дунай — река в Воронеже.

См. также 
 Blue Danube — музыкальный коллектив
 Blue Danube — британская ядерная бомба
 На прекрасном голубом Дунае